Артен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Артен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара